Galvin ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Galvin (1922–2011), CEO von Motorola
 Edward Galvin (1882–1956), römisch-katholischer Bischof und Missionar
 Elliot Galvin (* 1991), britischer Jazzmusiker
 Fred Galvin (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker
 John R. Galvin (1929–2015), General der US-Army
 Joseph E. Galvin, US-amerikanischer Geschäftsmann, Gründer von Motorola
 Mark Galvin (* 1955), irischer Autorennfahrer
 Patrick Galvin (1927–2011), irischer Schriftsteller
 Paul Galvin (1895–1959), US-amerikanischer Geschäftsmann, Gründer von Motorola
 Sheila Galvin (1914–1983), irische Politikerin
 Tony Galvin (* 1956), irischer Fußballspieler
 William F. Galvin (* 1950), US-amerikanischer Politiker

Galvin ist ein Ortsname:
 Galvin (Washington), USA